Rudrapur (Deoria), een plaats in het district Deoria van de Indiase staat Uttar Pradesh.
 Rudrapur (Dinajpur). in het Dinajpur district in Bangladesh
 Rudrapur (Udham Singh Nagar), de hoofdstad van het district Udham Singh Nagar van de Indiase staat Uttarakhand.